Brouwerij Piedbœuf
Piedbœuf, een Belgisch historisch merk van motorfietsen